Кэлэра́ши, Кэлэра́ш (, ) — город на юго-востоке Румынии, административный центр жудеца Кэлэраши. Население 57118 человек (2011 год).

География 

Город расположен в исторической области Валахия, на реке Борча — притоке Дуная, в 12 км от границы с Болгарией. Около города находится небольшое озеро Кэлэраши.

История 

Основан принцами Валахии как промежуточный пункт на пути в Стамбул. Впервые документально упоминается в 1593 году. В 1834 году стал административным центром уезда.

Экономика 
Кэлэраши — портовый город, торговый и транспортный центр. Металлургическая, пищевая (преимущественно рыбная), швейная, целлюлозно-бумажная промышленность. Автомобильный и железнодорожный транспорт (Кэлэраши — Слобозия).

Культура 
Археологический музей.

Известные персоналии 
В Кэлэраши родился актёр Стефан Бэникэ и генерал Константин Пантаци, министр обороны Румынии (1942-1944).

Примечания

Ссылки

Источники 

 «Кэлэраш». БСЭ, 3-е издание.
 «Călăraşi». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite (2007).

Города Румынии
Кэлэраши (жудец)
Центры регионов Румынии